

Codici 
 GJ – codice vettore IATA di Eurofly e Mexicargo
 GJ – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Argirocastro (Albania)
 GJ – codice ISO 3166-2:IN di Gujarat (India)
 GJ – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Gorj (Romania)
 GJ – sigla del catalogo stellare Gliese-Jahreiß

Altro 
 GJ – simbolo del gigajoule
 GJ – abbreviazione di Good Job (Buon Lavoro) utilizzato nei videogiochi multiplayer.